

Patronyme
 Eugène Deschenaux, (1874-1940), fut une personnalité politique suisse.
 Jacques Deschenaux, (1945- ), fut un journaliste suisse.
 Matthieu Deschenaux, (1985- ) est un coureur cycliste suisse. 

Homonymie
Homonymie de patronyme